Esta é uma lista dos títulos oficiais conquistados pelos clubes neerlandeses de futebol, a lista inclui as grandes competições nacionais organizadas pela KNVB, sendo essas competições: a Eredivisie, a KNVB Cup e a Johan Cruijff Schaal. A lista inclui as competições internacionais organizadas e ou reconhecidas pela FIFA e pela UEFA que são: a UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Supercup, UEFA Europa Conference League, UEFA Cup Winners' Cup, a Intercontinental Cup e a FIFA Club World Cup.

Lista 
A lista encontra-se organizada de forma decrescente do número total de títulos conquistados por cada clube, se houve empate de no número total de títulos a seguinte forma de organizar é pela importância dos títulos, e se ainda houver empate no número total e importância dos títulos organiza-se pela ordem cronológica o mais antigos primeiro.

Ver também 

 Lista de títulos oficiais de clubes portugueses de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes franceses de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes ingleses de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes alemães de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes italianos de futebol

Referências 
Listas de títulos no futebol
Futebol dos Países Baixos
Listas dos Países Baixos